O termo Antrim pode referir-se a:

Antrim (Irlanda do Norte), localidade na Irlanda do Norte.
Condado de Antrim (Irlanda do Norte), condado da ilha da Irlanda.
Condado de Antrim (Michigan), condado do estado norte-americano do Michigan.
Antrim (Nova Hampshire), cidade do estado estado-unidense de Nova Hampshire.

Desambiguação